Jean-Louis d'Usson de Bonnac (1672-1738), militaire et diplomate français
 Jean-Louis d'Usson de Bonnac (1734-1821), prélat catholique français, dernier évêque d'Agen sous l'Ancien Régime. Fils du précédent.